Ранчо Амариљо има више значења:

 Ранчо Амариљо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Амариљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику